Мортен Харкет (; 14 сентября 1959, Конгсберг, Бускеруд) — норвежский музыкант, певец, вокалист норвежской группы a-ha.

Обладатель голоса диапазоном в 5 октав и мирового рекорда по продолжительности одной ноты среди вокалистов-мужчин в поп-музыке (20,2 секунды в песне «Summer Moved On»). В середине 1980-х годов был признан лучшим вокалистом Европы.

Ранние годы 
Родился 14 сентября 1959 года в Конгсберге (Норвегия) и вырос в Аскере на юге Норвегии. Он был вторым ребёнком в семье из пяти детей (четыре мальчика и одна девочка). Его отец, Райдар (1931), работал главным врачом в госпитале, а мать, Хенни (1930—2010), была школьной учительницей. Школьные годы он вспоминал как не самые благоприятные. Мортен говорил, что отношения с одноклассниками не складывались. Его главным увлечением в то время было коллекционирование бабочек и выращивание орхидей. В возрасте четырех лет он начал писать музыку и играть на фортепиано. Впервые он смог оценить силу музыки и её воздействие лишь в 15-летнем возрасте. В юные годы огромное впечатление на Мортена произвели такие исполнители, как Uriah Heep, Джими Хендрикс, Queen, Simon & Garfunkel, Дэвид Боуи. Отец Мортена подумывал о том, чтобы стать классическим пианистом. Мортен также некоторое время брал уроки игры на фортепиано, но ему не хватало дисциплины, чтобы практиковаться.
В 1979 году Мортен Харкет поступил на факультет теологии. Отучившись там год, он отправился служить в армию. В этом же году он знакомится с Магне Фурухольменом и Полом Воктором — будущими коллегами по группе a-ha — эта встреча целиком изменила его взгляды на будущее.

Карьера
В начале 1980-х был участником различных групп, в том числе Soldier Blue. 14 сентября 1982 года, в день рождения Мортена, на свет появилась группа a-ha. Вместе с Магне и Полом он отправился в Лондон в поисках славы. Их первая поездка обернулась неудачей, но затем они вновь вернулись в Лондон. На этот раз им повезло и вскоре мир открыл для себя норвежскую группу a-ha. В 1985 году с третьей попытки вышел их знаменитый сингл Take On Me и дебютный альбом Hunting High and Low. В период с 1985 по 1994 год a-ha выпускает 5 студийных альбомов.

В 1988 году Мортен впервые пробует себя в кино. Он снимается в норвежском фильме «Камилла и вор» (Kamilla og tyven). Спустя год выходит продолжение этого фильма «Камилла и Себастьян» (Kamilla og tyven II).

В 1994 году участники группы a-ha решили взять временный перерыв и уделить больше внимания сольному творчеству. Первый сольный альбом Мортена Харкета на норвежском языке Poetenes Evangelium вышел в 1993 году. В него вошли песни на стихи известных норвежских поэтов на Евангелические темы.

Следующим альбомом стал Wild Seed (1995) — полностью на английском языке. В отличие от предыдущего альбома и ранних альбомов a-ha, здесь Мортен становится основным автором слов и музыки. Для Харкета эта работа стала важной вехой в карьере. Альбом продержался в национальном хит-параде Норвегии 12 недель и попал во многие европейские чарты. Песня «Brodsky Tune» — это переложение стихотворения русского поэта Иосифа Бродского «Bosnia Tune». Спустя год выходит третий студийный альбом — снова на норвежском языке. Этот альбом получил название Vogts Villa. Сингл «Tilbake Til Livet» попал в норвежские чарты.

Кроме того Мортен Харкет известен и как борец за освобождение угнетённого народа Восточного Тимора, который в течение 25 лет жил под диктатом, игнорируемый ООН и всем миром. Впервые Мортен узнал о притеснении Индонезией народа Восточного Тимора в 1993 г. Моурин Дэвис, канадский профессор правоведения, связался с Мортеном и послал ему несколько книг о трагической истории Восточного Тимора. Певец читал их и заинтересовался проблемой. В 1996 году вместе с Сигурйоном Ейнаррсоном и Йохеном Схилде он провел кампанию по выдвижению кандидатур епископа Карлоса Бело и Хосе Рамоса-Хорта на получение Нобелевской премии за их борьбу за освобождение Восточного Тимора от притеснений. После вручения Бело и Хорте Нобелевской премии мира политики и пресса наконец-то заинтересовались проблемой этого островного государства. В 1999 году Мортен исполнил песню на концерте Smuget Concert, посвященном памяти Гуннара Симонса, и в том же году председательствовал на церемонии вручения студенческой премии мира в Тронхейме. Премию получил студент из Восточного Тимора Антеро Да Силва. В мае 2003 года Мортен стал ведущим телепрограммы о Восточном Тиморе, которая снималась во время его визита туда. Поездка имела целью выяснить, каковы шансы этого государства наконец уйти от бесконечных международных трений и развивать свою экономику и образование, найти своё место на международной арене.

В 1996 году совместно с Ингвилд Брин был ведущим конкурса песни Евровидение, проходившего в Осло, столице Норвегии.

В 1998 году a-ha вновь собираются вместе. Они выступили на концерте в честь лауреатов Нобелевской премии. После этого их совместная творческая деятельность возобновилась. Спустя некоторое время они выпустили свой шестой альбом под названием Minor Earth Major Sky. Этот альбом стал платиновым, а четыре композиции из него заняли первые строчки в мировых чартах. В альбом вошли 2 песни, написанные Мортеном — это «To Let You Win» и «Thought That It Was You». Возвращение группы оказалось удачным. После воссоединения музыканты a-ha выпустили четыре успешных альбома.

Спустя 12 лет, прошедших с появления сольника Vogts Villa, Мортен выпускает свой четвёртый (второй англоязычный) альбом — Letter from Egypt.

В 2009 году группа a-ha объявила о своем окончательном распаде. За время прощального тура они дали 73 концерта по всему миру. Однако уже в 2014-ом году группа вновь воссоединилась, выпустив в 2015-ом году альбом Cast in Steel.

В этом же году Харкет сыграл небольшую роль в норвежском фильме «Юхан — скиталец» (Yohan — Barnevandrer)

Мортен Харкет занялся сольным творчеством. Пятый студийный альбом Out of My Hands вышел 13 апреля 2012 года. В создании альбома приняли участие такие авторы, как Йоаким Берг и Мартин Шолд из шведской группы Kent, Нил Теннант и Крис Лоу из Pet Shop Boys, а также музыканты, сотрудничавшие с a-ha, — Эрик Льюнгрен и Стив Осборн.

В сентябре 2013 года принял участие в записи альбома группы Scorpions - MTV Unplugged, исполнив дуэтом с Клаусом Майне песню Wind of change. Примечательно, что незадолго до этого — в апреле 2012 года — Мортен был замечен в качестве VIP зрителя на концерте Scorpions в Екатеринбурге, когда сам находился там с гастролями.

В 2014 Году вышел 6-й студийный альбом Brother. Синглом с альбома стала композиция «Do You Remember Me?».

В 2017 году Мортен стал наставником в четвёртом сезоне норвежского шоу «Голос».

Личная жизнь 
Харкет имеет троих детей от бывшей жены Камиллы Мальмквист Харкет, с которой он жил в браке с 1989 по 1998 год: Якоб Оскар Мартинус Мальмквист Харкет (род. 14 мая 1989 года), Джонатан Хеннинг Адлер Мальмквист Харкет (род. 30 декабря 1990 года) и Анна Катарина Томине Мальмквист Харкет (род. 14 апреля 1993 года, она использует Томине как первое имя).

Также у певца есть дочь Хенни, (род. 7 февраля 2003 года) от Анны Метте Ундлиен. От Инес Андерссон у Харкета есть дочь Кармен Поппи (род. 7 сентября 2008 года).

Дискография 
 Poetenes Evangelium (9 ноября 1993)
 Wild Seed (4 сентября 1995)
 Vogts Villa (25 ноября 1996)
 Letter from Egypt (19 мая 2008)
 Out of My Hands (13 апреля 2012)
 Brother (11 апреля 2014)

Фильмография 
 2010 — Юхан-скиталец / Yohan — Barnevandrer — водитель-цыган Юссуф
 1988 — Камилла и вор / Kamilla og tyven — Кристоффер
 1989 — Камилла и вор II / Kamilla og tyven II — Кристоффер
 (мультфильм снят и вышел в 1982-м году, а продублирован был 10 марта 2016 года) — Жил-был пёс — Пёс (норвежский дубляж)

Примечания

Ссылки 
 
 Русскоязычный фан-сайт
 

Композиторы Норвегии
Певцы и певицы Норвегии
Персоналии по алфавиту
Музыканты по алфавиту
Музыканты a-ha
Музыканты в стиле синти-поп
Лауреаты премии Spellemannprisen